TT o tt se puede referir a los artículos siguientes:

 TT, acrónimo de Tumba Tebana del Antiguo Egipto.
 Atari TT030, la primera computadora de 32 bits, desarrollada por Atari Computer.
 Audi TT, un automóvil.
 Idioma tártaro, cuyo código ISO 639-1 es tt.
 Tesla (unidad), ya que Tt es símbolo de terateslas.
 Temas del momento (abreviatura de trending topics).
 Todoterreno,  camino rural no pavimentado o superficie que no es camino.
 Toque terapéutico, práctica de curación alternativa.
 Torre de Tokio, edificio de 332,6 m que se encuentra en Minato-ku (Tokio, Japón).
 Tourist Trophy, competición de motocicletas.
 Tourist Trophy (videojuego), por el PS2.
 RAC Tourist Trophy, competición automovilística organizada por el Royal Automobile Club.
 Traveller's Tales, una empresa de videojuegos.
 TT Pro League: Trinidad & Tobago Professional Football League, o Liga de Fútbol Profesional de Trinidad y Tobago.
 Código ISO de Trinidad y Tobago.
 .tt, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Trinidad y Tobago.
 Tiempo Terrestre, escala de tiempo uniforme basada en el Tiempo Atómico Internacional, corregida para hacerla equivalente al Tiempo de efemérides, ya obsoleto, al agregarle 32,1840 segundos.
 TT: es una canción del grupo surcoreano TWICE.